Кирби има више значења:
 Кирби (Арканзас)
 Кирби (Тексас)
 Кирби (Вајоминг)
 Кирби (Охајо)
 Кирби, цртана серија